Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 1996. De individuele tijdrit voor vrouwen vond plaats op zaterdag 3 augustus 1996 in Atlanta, op dezelfde dag als de mannentijdrit. Het parcours telde 26,1 kilometers en liep grotendeels door Buckhead Cycling Course. De discipline stond, net als bij de mannen, voor het eerst op het olympisch programma. 

Winnares werd de tot dan toe onbekende Russisch-Oezbeekse Zoelfia Zabirova (gemiddelde snelheid 42,709 km/h), vóór de Franse veterane Jeannie Longo-Ciprelli en de Canadese Clara Hughes. In totaal stonden 24 rensters aan de start, die allen de eindstreep haalden.

Uitslag

Tijdrit vrouwen
1996 tijdrit vrouwen